Џин Триплхорн () је америчка глумица, рођена 10. јуна 1963. године у Талси (Оклахома, САД). Тренутно игра улогу надзорног специјалног агента Алекс Блејк у криминалистичкој серији „Злочиначки умови“.

Биографија 
Рођена је у Талси, од оца Тома Триплхорна који је је био гитариста у групи -{Gary Lewis & the Playboys}-. Након завршетка високе школе, радила је као ди-џеј на радио-станици у Талси, а користила је име Џини Самерс. Касније почиње да се бави глумом, а најпознатија је по улогама у филмовима Ниске страсти, Водени свет и Фирма.

Приватни живот 
Била је заручена за глумца Бена Стилера, али се касније удала за Лиланда Орсера са којим има једног сина.

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{The Perfect Tribute}- || Џулија| ТВ филм
|-
| 1992. || Ниске страсти || -{Basic Instinct}- || др Бет Гарнер|
|-
| 1992.
|
|The Ben Stiller Show
| -{The Wilson Woman / Goo}-
|3 епизоде
|-
| 1993. || || -{The Night We Never Met}- || Пастел|
|-
| 1993. || Фирма || -{The Firm}- || Абигејл „Аби“ Макдир|
|-
| 1994. || Уједи живота || -{Reality Bites}- || Шерил Гуд (непотписан)|
|-
| 1995. || Водени свет || -{Waterworld}- || Хелен|
|-
| 1996. || || -{Mr. Show with Bob and David}- || -{Stone Throwing Singer in 'Jeepers Creepers'}-| епизода: -{"The Biggest Failure in Broadway History"}-
|-
| 1997. || || -{Old Man}- || Ади Ребека Брајс| ТВ филм
|-
| 1997. || || -{'Til There Was You}- || Гвен Мос|
|-
| 1997. || || -{Office Killer}- || Нора Рид|
|-
| 1998. || || -{Monument Ave.}- || Ани|
|-
| 1998. || || -{Sliding Doors}- || Лидија|
|-
| 1998. || || -{Very Bad Things}- || Лоис Берков|
|-
| 1999. || Плавооки Мики || -{Mickey Blue Eyes}- || Џина Витале|
|-
| 2000. || || -{Steal This Movie}- || Џоана Лоренсон|
|-
| 2000. || || -{Timecode}- || Лорен Хетавеј|
|-
| 2000. || || -{Paranoid}- || Рејчел|
|-
| 2000. || || -{Relative Values}- || Миранда Фрејл/Фрида Берч|
|-
| 2002. || || -{My Brother's Keeper}- || Лусинда Понд| ТВ филм
|-
| 2002. || || -{Swept Away}- || Марина|
|-
| 2003. || Фрејжер || -{Frasier}- || Челси| епизода: -{"Trophy Girlfriend"}-
|-
| 2003. || || -{Word of Honor}- || мајор Карен Харпер| ТВ филм
|-
| 2005. || || -{The Amateurs}- || Телма|
|-
| 2006–2011.
|
| -{Big Love}-
|Барбара Хенриксон
|
|-
| 2007. || || -{The Trapno}- || Меги| кратки филм
|-
| 2008. || || -{Fragments}- || Дорис Хејген|
|-
| 2009. || || -{Grey Gardens}- || Џеклин Кенеди Онасис|
|-
| 2010. || || -{Crazy on the Outside}- || Анџела Пападополос |
|-
| 2010. || || -{Morning}- || Алис|
|-
| 2011. || || -{Five}- || Перл|
|-
| 2012. || Нова девојка || -{New Girl}- || Оули|
|-
| 2012. || || -{Blue}- || Вера|
|-
| 2012. || || -{Electric City}- || Хоуп Четсворт|
|-
| 2013. || || -{A Perfect Man}- || Нина|
|-
| 2012-14.
|Злочиначки умови
| -{Criminal Minds}-
|Алекс Блејк
|
|}

Познати глумци са којима је сарађивала 
 Мајкл Даглас (Ниске страсти)
 Шерон Стоун (Ниске страсти)
 Џин Хекман (Фирма)
 Том Круз (Фирма)
 Ед Харис (Фирма)
 Кевин Костнер (Водени свет)

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Америчке глумице